Фьори ( - цветок) — фамилия. Известные носители:
 Фьори, Адриано (1865—1950) — итальянский ботаник.
 Фьори, Валерио (род. 1969) — итальянский футболист.
 Фьори, Патрик (род. 1969) — французский певец.

 Де Фьори, Марио (настоящее имя Марио Нуцци; 1603—1673) — итальянский живописец.

См. также 
 Fiori — песня итальянского певца и актёра Адриано Челентано.